
Termin -{CNR}- ima više značenja.

 cnr, ISO 639-3 i ISO 639-2 kôd za crnogorski jezik
 Kanabinoidni receptor tip 1, G protein spregnuti receptor
 Kanadska nacionalna železbuca ()